Серге́й Горде́ев:
 Гордеев, Сергей Владимирович (род. 1970) — мультипликатор, режиссёр, сценарист, художник, фотограф.
 Гордеев, Сергей Викторович (род. 1998) — российский преступник.
 Гордеев, Сергей Вячеславович (1977) — российский самбист и дзюдоист.
 Гордеев, Сергей Иванович (в монашестве: Стефан; род. 1966) — архиерей РПЦ, епископ Канашский и Янтиковский.
 Гордеев, Сергей Фёдорович — актёр, народный артист России (1998).
 Гордеев, Сергей Эдуардович (род. 1972) — российский предприниматель, член Совета Федерации от Пермского края.